Старое Захарово — название нескольких населённых пунктов:
 Старое Захарово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Старое Захарово — деревня в Удомельском районе Тверской области.